Takács:
 Csaba (Albert) Takács (n. 1955), un om politic maghiar din România;
 Lajos Takács (1908 - 1982), un lider comunist român;
 Lajos Takács, matematician maghiar;
 Miklós Takács (fr);
 Tibor Takács (fr).